Salzklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

 Salzklinge (Lochbach), rechter Zufluss des Lochbachs in Baiereck, Stadt Uhingen
 Salzklinge (Spitzbach), linke Nebenklinge zum Spitzbach (zum Kohlbach, zum Herrenbach, zum Marbach) bei Börtlingen